Live at Montreux 2013 () — концертное видео американской рок-группы ZZ Top, вышедшее в 2014 году.

Об альбоме 

В альбоме представлено выступление американской группы ZZ Top состоявшееся 10 июля 2013 года в зале Stravinski Auditorium во время традиционного джазового фестиваля в Монтрё.

Альбом вышел в 2014 году в форматах DVD и Blu-ray. Группа, наряду с собственными хитами, исполнила три джаз-блюз трибьюта в память о создателе фестиваля Клоде Нобсе, который умер в январе 2013 года. На двух трибьютах в качестве гостей приняли участие техасские музыканты Майк Фланигин (Хаммонд-орган) и Ван Уилкс (гитара) и это было первое выступление группы с участием гостей за всю её историю h. В качестве бонуса на релизе содержались интервью Билли Гиббонса и Дасти Хилла и материал о пребывании Билли Гиббонса в Монтрё. 

Релиз получил хорошие отзывы: «Они работают как хорошо смазанная машина…Самое удивительное то, что песни, сколько бы раз они их не играли, исполняются с домашней добротой и заботой. Waitin' For The Bus, Gimme All Your Lovin', Pincushion звучат всё также тепло и вкусно, как тогда, когда они были выпущены» . «По сравнению с другими DVD группы этот даже немного удивил успешным джаз-блюз джемом памяти основателя фестиваля Клода Нобса».

Список композиций

CD 1

Состав 

 Билли Гиббонс — вокал, гитара
 Дасти Хилл — бас-гитара, бэк-вокал, со-вокал, вокал
 Фрэнк Бирд — ударные

Гости  
 Майк Фланигин — Хаммонд-орган на Kiko и I Loved The Woman
 Ван Уилкс — гитара на Kiko и I Loved The Woman

Примечания 

Альбомы ZZ Top